NGC 7831 (другие обозначения — IC 1530, PGC 569, IRAS00047+3219, UGC 60, ZWG 498.78, MCG 5-1-32, ZWG 499.50, ARAK 2) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Андромеда. Галактика находится на расстоянии около 235 миллионов световых лет от Млечного Пути, имеет диаметр около 105 тысяч световых лет. Является основным объектом в группе галактик NGC 7831 (LGG 1). Располагается в той же области неба, что и галактики NGC 13, NGC 19, NGC 20, NGC 7836.

Астрономический объект был открыт 20 сентября 1885 года Льюисом Свифтом (объект указан в каталоге NGC), 7 сентября 1888 года повторно открыт Гийомом Бигурданом (объект указан в каталоге IC).

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Группа галактик NGC 7831 (LGG 1)

Примечания 

 

7831
Андромеда (созвездие)